Discovery ("scoperta" in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
 9770 Discovery – asteroide della fascia principale

Astronautica 
 Discovery – terzo Space Shuttle della NASA operativo dal 30 agosto 1984

Diritto
 Discovery nel processo penale di Common law è il meccanismo per cui una parte può venire a conoscenza del materiale raccolto dall'altra, onde approntare un'adeguata strategia dibattimentale; in Inghilterra e Galles è definito disclosure.

Musica 
Discovery – gruppo musicale statunitense attivo dal 2005
Discovery – album degli Electric Light Orchestra del 1979
Discovery – album di Mike Oldfield del 1984
Discovery – singolo di Mike Oldfield del 1984, dall'album omonimo
Discovery – album di Shanice del 1987
Discovery – album video dei Pet Shop Boys del 1995
Discovery – album dei Mr. Children del 1999
Discovery – album dei Daft Punk del 2001
Discovery – album di James Ferraro del 2008
Discovery – box set dei Pink Floyd del 2011

Nautica 
 Discovery – nave con la quale Henry Hudson scoprì il Passaggio a nord-ovest raggiungendo lo stretto che da lui prese il nome
 HMS Discovery – nave utilizzata da James Cook per la terza spedizione nell'oceano Pacifico, tra il 1776 ed il 1780
 RRS Discovery – nave utilizzata in diverse spedizioni antartiche

Scienza 
 Spedizione Discovery – una spedizione antartica guidata da Robert Falcon Scott
 Progetto Discovery – progetto di ricerca e sviluppo su argomenti filosofici finanziato dalla Commissione europea

Televisione 
 Discovery Inc. – multinazionale statunitense a cui fanno capo numerosi canali tematici
 Star Trek: Discovery – serie televisiva ambientata nell'universo fantascientifico di Star Trek
 Star Trek: Discovery Logs - webserie antologica del franchise di Star Trek
 USS Discovery - astronave immaginaria dell'universo fantascientifico di Star Trek

Trasporti 
 Discovery – fuoristrada prodotto dalla Land Rover

Videogiochi 
 Discovery – videogioco del 1986 per Amiga della MicroIllusions
 Discovery – videogioco del 1987 per Commodore 64 della CRL
 Discovery: In the Steps of Columbus – videogioco del 1992 per Amiga, Atari ST, DOS della Impressions
 Discovery – videogioco del 2016 per Switch, PlayStation 4, Wii U della Noowanda